Ammó (en ; en ) és un nom d'origen egipci derivat del déu Ammó:
 Ammó d'Adrianòpolis, bisbe d'aquesta ciutat l'any 400
 Ammó el Geòmetra, geòmetra romà
 Ammó d'Eleàrquia, bisbe d'Eleàrquia, a la Tebaida (Egipte), a final del

Vegeu també 
 Ammoni
 Ammon (desambiguació)